Паола Кавальери — итальянский философ. Получила известность как сторонница распространения концепции прав человека на человекообразных обезьян. Написала несколько книг на эту тему, была редактором Etica & Animali, ежеквартального философского журнала. Всего с 1988 по 1998 годы вышло 9 номеров этого журнала.

Книги 
 The Great Ape Project: Equality Beyond Humanity (Co-edited with Peter Singer. New York: St. Martin’s Press, 1994. ISBN 978-0-312-10473-3. Paperback edition published by St. Martin’s Griffin, 1994. ISBN 978-0-312-11818-1.) Widely cited in the academic literature.
 The Animal Question: Why Nonhuman Animals Deserve Human Rights (Первоначально опубликовано на итальянском под названием La Questione Animale в 1999 году). Translated by Catherine Woollard. Revised by Paola Cavalieri. New York: Oxford University Press, 2001. ISBN 978-0-19-514380-5. Новое издание опубликовано в 2003 году. ISBN 978-0-19-517365-9.

Статьи и учебники 
 Reviews of The Great Ape project: Jonathan Marks, Human Biology, December 1994. «A Trans-Specific Agenda», Russell H. Tuttle (1994), Science 264(5158): 602—603.  "Keeping it in the family, " Robert Wokler, Times Literary Supplement, 17 September 1993, reprinted in James Koobatian, The Thinking Reader, Wadsworth 2002.
 «Isn’t It Time to Give Chimps Their Due?» Letter by Calavieri to New York Times, printed February 10, 1997; " Don’t Slight Disabled for Animal Rights' Sake, " rejoinder by two Yale faculty members, printed February 16, 1997. The same two faculty members repeated their criticism in .
 «Rattling the cage», Salon, February 4, 2000. This review of a book by Steven Wise on animal rights briefly mentions The Great Ape Project as a precursor.
 «Animal Liberation at 30 », Peter Singer, New York Review of Books, May 15, 2003. An extensive review of four books, one of which is Cavalieri’s The Animal Question: Why Non-human Animals Deserve Human Rights.
 "Maintenir l’homme à part sans soumettre son statut au diktat des savoirs , " Le Monde, June 27, 2003. Includes a mention of Cavalieri’s work. In French.
  Review of The Animal Question  by Marco Calarco (2004), International Studies in Philosophy 36(4): 109—110, calling Cavalieri «one of the premier international animal rights theorists writing today».
 «Great apes deserve life, liberty and the prohibition of torture », Peter Singer, The Guardian, May 27, 2006. This story by the other Great Ape Project founder describes the project in some detail as background to its pro-animal-rights message. Reprinted in the Taipei Times China Daily , and Daily Times (Pakistan).
 «Spain to regard apes as „legal persons“. » Article from The Guardian, June 9, 2006, regarding a Spanish resolution «based on the work of the Great Ape Project, which was founded in 1993 by philosophers Peter Singer and Paola Cavalieri», with several paragraphs on their work. Reprinted in the Taipei Times.
 The Encyclopædia Britannica article on apes  cites The Great Ape project as additional reading.

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Философы Италии
Активисты защиты прав животных
Википедия:Биографии современников